Seiffert ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Seiffert (1883–1960), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Antje-Marie Seiffert (1958–2013), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Astrid Seiffert (* 1960), deutsche Handballspielerin
 Carl Friedrich Seiffert (1809–1891), deutscher Maler 
 Daniel Seiffert (* 1983), deutscher Politiker (Die Linke)
 Erik R. Seiffert (2003 promoviert), US-amerikanischer Paläontologe
 Franz Seiffert (1851–1932), deutscher Unternehmer 
 Hanna Seiffert (1930–2020), deutsche Theater- und Fernsehschauspielerin
 Gunther Seiffert (* 1934), deutscher Automobilrennfahrer 

 Heinz Seiffert (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut Seiffert (1927–2000), deutscher Philosoph
 Hiawatha Seiffert (* 1973), deutscher Künstler und Designer
 Jeanette Seiffert (* 1973), deutsche Journalistin
 Johannes Ernst Seiffert (1925–2009), Philosoph und Pädagoge an der Universität Kassel
 Karl-Heinz Seiffert (* 1945), ehemaliger Richter im IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes
 Konrad Seiffert (1895–1969), deutscher Schriftsteller und Zeitungsredakteur
 Kurt Seiffert (* 1935), US-amerikanischer Ruderer
 Manfred Seiffert (1924–2004), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Marco Seiffert (* 1971), deutscher Moderator im Radio, im Fernsehen und bei Events
 Max Seiffert (1868–1948), deutscher Musikwissenschaftler
 Michaela Seiffert (* 1979), deutsche Handballspielerin, siehe Michaela Hofmann
 Moritz Seiffert (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Nadine Seiffert (* 1977), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Paul Seiffert (1866–1936), deutscher Erziehungswissenschaftler und Politiker
 Peter Seiffert (* 1954), deutscher Tenor
 Rachel Seiffert (* 1971), britische Schriftstellerin
 Richard Seiffert-Wattenberg (1874–1945), deutscher Maler
 Rolf Seiffert, Pseudonym von Reiner Seibold (* 1933), deutscher Grafik-Designer, Kalligraf, Illustrator und Schriftsteller 
 Rolf Seiffert (* 1950), deutscher Firmengründer und Fotograf
 Rudolf Seiffert (1908–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Rudolf Benjamin Seiffert (1840–1913), Buchdrucker, Sozialdemokrat
 Stefan Seiffert (* 1961), deutscher Automobildesigner
 Ulrich Seiffert (* 1941), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Wolfgang Seiffert (1926–2009), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Seyfert
 Seyffert
 Seifert
 Seiffer